Quarteto Em Cy (игра слов на португальском — ‘Квартет в Си’) — бразильская женская группа, первоначально составленна из четырёх сестер, учившихся в городе Ибиратая: Сибель, Силен, Синара и Сива. Они начали выступать в 1959-м, появившись на местном телевидении.

Quarteto em Cy известны экстраординарной точностью интонацией и подачей, выступали и записывались почти со всеми известными бразильскими музыкантами 60-х и 70-х; их популярность превысила и все ещё превышает границы их родной страны.

Дискография 
 1964: Quarteto em Cy
 1965: Vinícius/Caymmi no Zum Zum — with Quarteto em Cy and Oscar Castro Neves
 1965: Caymmi and The Girls From Bahia — Quarteto em Cy and Dorival Caymmi
 1966: Som Definitivo — Quarteto em Cy and Tamba Trio
 1966: Os Afro-Sambas — Quarteto em Cy, Vinicius de Moraes and Baden Powell
 1966: The Girls From Bahia/Pardon My English
 1966: Quarteto em Cy
 1967: De Marré de Cy
 1967: ¡Revolución con Brasilia!/The Girls From Bahia
 1968: Em Cy Maior
 1972: Quarteto em Cy
 1974: Saravá, Vinicius! Vinicius de Moraes en São Paulo Con Toquinho y Quarteto em Cy
 1975: Antologia do Samba Canção
 1976: Antologia do Samba Canção/volume 2
 1977: Resistindo Ao Vivo
 1978: Querelas do Brasil
 1978: Cobra de Vidro — Quarteto em Cy e MPB4
 1979: Quarteto em Cy Em 1000 Kilohertz
 1980: Flicts — Quarteto em Cy, MPB4 and Sérgio Ricardo
 1980: Quarteto em Cy interpreta Gonzaguinha, Caetano, Ivan, Milton
 1981: Caymmis, Lobos e Jobins/Caminhos Cruzados
 1983: Pontos de Luz
 1989: Claudio Santoro Prelúdios e Canções de Amor
 1990: Os Afro-Sambas — Quarteto em Cy, Винсиус ди Морайс и Baden Powell
 1991: Chico em Cy
 1992: Bossa em Cy
 1993: Vinícius em Cy
 1994: Tempo e Artista
 1996: Brasil em Cy
 1997: Bate-Boca — Quarteto em Cy e MPB4
 1998: Somos Todos Iguais — Quarteto em Cy and MPB4, вместе с Иван Линс и Djavan
 1999: Gil e Caetano em Cy
 2000: Vinícius A Arte do Encontro — Quarteto em Cy and MPB4
 2001: Falando de Amor pra Vinícius Ao Vivo — Quarteto em Cy вместе с Luiz Cláudio Ramos
 2001: Hora da Criança
 2002: Quarteto em Cy
 2004: Quarteto em Cy Quarenta Anos
 2006: Samba em Cy

Ссылки 
 Официальный Сайт
 Биография на португальском языке
Музыкальные коллективы Бразилии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1959 году